Anedżti - w mitologii starożytnego Egiptu jedno z lokalnych bóstw z miasta Busiris położonego w delcie Nilu. Identyfikowane z Ozyrysem, od którego przejęło elementy mitu i atrybuty.

Bibliografia 
 Lipińska Jadwiga i Marciniak Marek, Mitologia starożytnego Egiptu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980 r., 

Bóstwa egipskie
Bóstwa podziemi

ca:Llista de personatges de la mitologia egípcia#A